Суперкубок Японії з футболу 2016  — 31-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 лютого 2016 року між чемпіоном Японії клубом Санфречче Хіросіма та володарем кубка Імператора Японії клубом Ґамба Осака.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2016
Японія
Лютий 2016
2016 в Японії
Спортивні змагання у Йокогамі